Iver steht für:

 Iver (Buckinghamshire), Ort in England
 Iver (Vorname), skandinavischer Vorname

Iver ist ein Namensteil folgender Personen:
 Gonzalo Blumel Mac-Iver (* 1978), chilenischer Umweltingenieur, Politiker und Innenminister 

Siehe auch:

 Bon Iver
 Ivor 
 Iwer
 Yver
 McIver